Андалузские разновидности испанского языка () распространены в автономных сообществах Андалусия, Мелилья, Сеута и в Гибралтаре. Пожалуй, они включают в себя наиболее особые из южных разновидностей полуостровного испанского языка, отличаясь во многом от северных разновидностей, а также от стандартного испанского языка. В связи с большим населением Андалусии, андалузский диалект является вторым более разговорным диалектом в Испании после переходных вариантов между кастильским и андалузским.

Из-за массовой эмиграции из Андалусии в испанские колонии в Северной и Южной Америке и в других местах, большинство американских испанских диалектов разделяют некоторые фундаментальные характеристики с западноандалузским испанским, такие как использование слов ustedes вместо vosotros для второго лица множественного числа, и seseo. Многие разновидности испанского, такие как канарский диалект, карибский и другие диалекты латиноамериканского испанского, включая их стандартные диалекты, как считается, основаны на андалузской разновидности испанского языка.

Ссылки 
 Isogloss maps for Iberian Peninsula Spanish, according to ALPI.
 Ariza, Manuel: Lingüística e historia de Andalucía
 Gomez Solis, Felipe: Contribucion a las Historia Linguistica de Andalucia: Cordoba
 Morillo-Velarde Pérez, Ramon: «Un modelo de variación sintáctica dialectal: El demostrativo de realce en el andaluz»

Языки Гибралтара
Диалекты испанского языка